Анатолий Леонидович Носович () — русский военачальник, полковник РИА, генерал-майор ВСЮР. Участник первой мировой войны и гражданской войны в России.

Биография 
Окончил Псковский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище (1899) и Николаевскую академию Генерального штаба (1910).

Участник первой мировой войны. Командир лейб-гвардии Уланского Его Величества полка (1916). В марте – сентябре 1917 года командир 466-го Малмыжского пехотного полка. Георгиевский кавалер.

С мая 1918 года в Красной армии. В мае—июле был начальником штаба Северо-Кавказского военного округа. Арестован 10 августа 1918 года по подозрению в контрреволюционных действиях по инициативе И. В. Сталина, арестовавшего почти весь штаб СКВО, примерно через месяц освобождён по настоянию наркомвоена Л. Д. Троцкого. Находился в резерве (в распоряжении Главкома Троцкого) с июня по сентябрь 1918. Затем в распоряжении (помощник) командующего Южным фронтом П. П. Сытина. 22 октября 1918 года был снят с должности.

Не позднее 5 ноября 1918 года, прихватив секретные документы, перешёл на сторону Белой армии на участке 8-й Красной армии, после чего был арестован весь штаб округа.

Это бегство помогло обеспечить успех Добровольческой армии в боях 1919 года на юге России. Однако по воспоминаниям самого Носовича, сначала командование Добровольческой армии хотело просто расстрелять его без суда за службу у красных. В Добровольческой армии генерала А. И. Деникина Носович , в январе или в феврале 1919 года получил должность члена Особого совещания при Главкоме, а в Русской армии генерала П. Н. Врангеля — начальника тылового района по борьбе с партизанами, занимая его с марта 1919 по ноябрь 1920 года.

В докладе командующего Крымской повстанческой армией А. В. Мокроусова в штаб Юго-Западного фронта отмечалось: "Для борьбы с партизанщиной врангелевский штаб имеет специальную армию, которой командует генерал Носович, в состав армии входят карательные отряды, составленные из немцев, болгар, юнкеров, казаков и государственной стражи в городах: из буржуазии, инвалидов-офицеров. Отрядов таких 50 по 200 человек, хорошо вооруженных, расположены - Судак, Старый Крым, Салы, Чермалык, Сартаны, Султан-Сарай, Карасубазар, Розенталь-Зуя, Мазанка, Тавель, Саблы, Бешуи, Мангуш, Бахчисарай, Бешуйские шахты, Ялта, Гурзуф, Козьма-Демьяновский монастырь, Узенбаш, что в трех верстах на шоссе юго-западнее Корбека, в Алуште, Кучук-Узень. Об отрядах, расположенных вне указанных пунктов, сведений не имеется. Во время проявления активности партизанами белые перебрасывают для облавы леса регулярные части с фронта, исключительно дроздовцев, марковцев, корниловцев и семеновцев".

Затем в эмиграции во Франции. Под псевдонимом А. Черноморцева публиковался в белой прессе. Умер в Ницце.

Награды 
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (19.11.1914).
 Георгиевское оружие (11.09.1916).
 Орден Святого Владимира III степени (16.11.1916).
 Орден Святого Георгия IV степени (06.09.1917).

Сочинения 
Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича публиковались в течение 1919 года в ростовском журнале «Донская волна».
В 2010 году очерки были выпущены книгой:
 
В 2021 г. впервые вышло полное издание воспоминаний Носовича о Гражданской войне из архива во Франции, а также его документов и публицистики.
 Носович А. Л. Белый агент в Красной армии: воспоминания, документы, статьи . Под ред. А. В. Ганина. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. 576 с.: ил.

Ссылки 
Ганин А. В. Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии в 1918 г. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 2 (9). С. 6–34 
 Ганин А. В. Анатолий Носович: «Я мог сдать Царицын белым…» Противостояние белых подпольщиков и И. В. Сталина в штабе Северо-Кавказского военного округа // Родина. 2017. № 7. С. 118–121 
 Ганин А. В. «Комиссар, вы арестованы. Шофер, полный ход вперед, в Козловку, прямо к казакам!» История дезертирства помощника командующего советским Южным фронтом А. Л. Носовича из Красной армии // Клио (Санкт-Петербург). 2017. № 1 (121). С. 165–175

Примечания 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Псковского кадетского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Царские офицеры на службе в РККА
Персоналии:Русская армия Врангеля
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии